Астратово — деревня в Логозовской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 15 км к западу от Пскова и в 5 км к западу от Неёлово-2 и в 2 км от деревни Дуброво.

Население

Примечания 

Населённые пункты Псковского района